Droga I/63 – droga krajowa I kategorii w Czechach, łącząca miasto Cieplice z autostradą D8
 Droga I/63 – droga krajowa I kategorii prowadząca przez południową Słowację